Кабарги́н Серге́й Леони́дович (28 февраля 1966, Денау, Узбекская ССР, СССР) — российский бизнесмен, видеоблогер, создатель “Flanker F” — первого в России гиперкара для дрифта, основатель канала "ddKaba" на YouTube и автогонщик — пилот российской дрифт серии RDS GP. 

Сергей Леонидович Кабаргин участник FIA IDC 2021 в составе сборной России.

Биография 
Родился 28 февраля 1966 в городе  Денау, Узбекская ССР. Окончил десять классов школы. С 1985 года проживает в Санкт‑Петербурге. По образованию врач педиатр. 

Ушел в армию, служил 3 года, по собственным словам побывал в дисциплинарном батальоне за неуставные отношения. Вернувшись из армии занялся бизнесом.

В 2008 году продюсировал, был сценаристом и сыграл эпизодическую роль в фильме Технология.

В 2011 году сформировал музыкальную группу SL-Project, выпустившую дебютный альбом «Демоны», в которой является вокалистом.

Карьера 
С августа 1997 по май 1999 года — менеджер отдела внешних связей и информационного обслуживания ОАО «Санкт-Петербургский институт огнеупоров».

С мая 1999 по апрель 2004 года — главный менеджер отдела внешних связей и информационного обслуживания ОАО «Санкт-Петербургский институт огнеупоров».

С мая по ноябрь 2004 года — специалист по стратегическому менеджменту коммерческого отдела ОАО "Производственное объединение по ремонту бытовых машин и приборов «Сокол».

С октября 2000 года — консультант по экономическим вопросам ОАО «Сухоложский огнеупорный завод».

С сентября 2004 года — индивидуальный предприниматель.

Являлся членом Совета директоров холдинга Григория Нагинского «Титан-2».

Согласно изданию Деловой Петербург, является миллиардером.

Карьера в дрифте 
Сергей Кабаргин пришел в команду «Evil Empire» в 2012 году, начал обучение и участвовал в заездах на 5 различных платформах. 

Участник чемпионатов РДС северо-запад, RDS GP, Eastern Europe Drift Championship, Drift UAE Championship, Drift Allstars и Formula Drift (pro2).

Платформы для участия в соревнованиях по дрифту 
Toyota Supra: 2 экземпляра - "Брат" и "Брат 2", двигатели 2JZ-GTE и LS7 соответственно. Supra на LS7 продана команде Fresh Auto - в 2021 году на ней выступает Джек Шанахан.

Chevrolet Corvette: 2 экземляра соответствующие регламенту чемпионата Formula Drift USA.

ВАЗ: модели 2101, 2102, 2105 (для участия в соревнованиях по зимнему дрифту).

Falcon: (шасси на платформе Smart Roadster) 2 экземпляра в эксклюзивном карбон-кевларовом обвесе с двигателями XX и от Hayabusa  (для участия в соревнованиях по зимнему дрифту).

Flanker F: первый в мире дрифтовый гиперкар в 4 модификациях, двигатели VR38, LS7, LT4, VR38DETT.

Flanker F 

Сергей Леонидович Кабаргин - создатель первого российского гиперкара «Фланкер» для участия в соревнованиях по дрифту.

Сотрудничество с Zenvo  
Планировали разрабатывать и строить автомобиль совместно с датской компанией, но сотрудничество прервалось. От неудавшегося сотрудничества у Flanker-F остался дизайн.

Дальнейшая разработка в России 
Мотор V8 объемом 7,6 литра и мощностью 640 л.с. Его полностью разработали и собрали на территории России: скомпоновали из цилиндров Mast Motorsport и впуска Plazmaman Pro Series, а потом настраивали в московской компании GoshaTurboTech. Масса – 1 000 килограмм.  Двигатель мощностью 800 лошадиных сил. Максимальная скорость 350 километров в час.

Гиперкары и истребители 
Название уникальный автомобиль получил от российского истребителя СУ-27. Некоторые самолёты СУ по кодификации НАТО обозначаются "Flanker-" с различными индексами A,B,... F и т.д.

Допуск до дорог общественного пользования 
В марте 2021 одна из модификаций KABARGIN FLANKER-F была официально допущена до дорог общественного пользования на основании официально выданного свидетельства о регистрации транспортного средства с присвоенным VIN-номером.

Результаты 

НУ - не участвовал; НП - не проводился; НКв - не квалифицировался

*Только на 4 этапе

Formula Drift USA 2015 
Участвовал в Formula Drift Texas и Formula Drift Irwindale в классе Pro2.

Eastern Europe Drift Championship 2017 

Занял 3 место.

Eastern Europe Drift Championship 2018 
2 место в чемпионате Беларуси по дрифту.

FIA IDC 2021 
Сергей Кабаргин не прошел квалификацию, допустив в последнем секторе первой попытки контакт со стеной. Во второй попытке закончить заезд также не получилось из-за технических неполадок.

Медиасфера 

Видеоблог "ddKaba" на платформе YouTube был зарегистрирован  8 октября 2011 года. На 2021 год совокупно более 45 млн просмотров. На канале "ddKaba" освещаются соревнования по дрифту, постройка автомобилей, а также присутствует иной развлекательный контент. 

Наиболее популярные видео:

 "Дрифт в центре Санкт-Петербурга (Drift in the city)" - более 4,2 млн просмотров

 "Flankers: drift in the city | Фланкеры: дрифт в городе" - более 2,1 млн просмотров

 "КАБА ПРОТИВ ЦАРЕГРАДЦЕВА. ДРИФТ В ГОРАХ" - более 1,5 млн просмотров

Примечания 

Предприниматели России